Бру́но Корте́с Барбо́за, белее известный как просто Кортес или Бруно Кортес (; родился 11 марта 1987 года в Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, левый фланговый защитник (латераль). Выступал за сборную Бразилии.

Биография 
До 24 лет Бруно Кортес выступал за небольшие команды на уровне чемпионатов штатов. В 2011 году непродолжительное время выступал в чемпионате Катара. Во второй половине 2011 года перешёл в «Ботафого», где сразу же стал игроком основы. По итогам года Бруно Кортес был признан лучшим левым защитником чемпионата Бразилии, получив награду «Серебряный мяч».

В межсезонье был продан в «Сан-Паулу». В 2012 году провёл порядка 70 матчей за «трёхцветных» и в конце года завоевал Южноамериканский кубок.

Вторую половину 2013 года на правах аренды провёл в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл шесть матчей в чемпионате Португалии. В 2014 году на правах аренды выступал за «Крисиуму», а следующие два года, до окончания контракта с «Сан-Паулу», выступал в Японии за «Альбирекс Ниигату».

С 2017 по 2021 год выступал за «Гремио». Помог «мушкетёрам» выиграть Кубок Либертадорес 2017, Рекопу и четыре чемпионата штата.

В 2011 году провёл один матч за сборную Бразилии. 28 сентября в ответном матче Суперкласико де лас Америкас бразильцы со счётом 2:0 обыграли сборную Аргентины и выиграли трофей. Бруно Кортес вышел в стартовом составе и на 85-й минуте был заменён на Клебера.

Бруно Кортес женат, свадьба состоялась в одном из ресторанов сети быстрого питания. Есть двое сыновей.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (4): 2018, 2019, 2020, 2021
  Чемпион Португалии (1): 2013/14
  Обладатель Кубка Португалии (1): 2013/14 (не играл)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2012
 Обладатель Кубка Либертадорес (1):2017
 Обладатель Рекопы (1): 2018
  Участник символической сборной чемпионата Бразилии (Серебряный мяч) (1): 2011 (лучший левый защитник)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Аль-Шахания»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Нова-Игуасу»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Сан-Паулу»